2. ŽNL Osječko-baranjska NS Osijek je bila jedna od 5 skupina "2. ŽNL Osječko-baranjske", lige šestog stupnja nogometnog prvenstva Hrvatske u sezoni 2017./18. i drugom stupnju nogometne lige na području Osječko-baranjske županije. U ligi je sudjelovao 21 klub s područja NS Osijek, a prvak je bila "Olimpija" iz Osijeka.

Sustav natjecanja  
Iznimno za ovu sezonu su ligi prilkjučeni klubovi iz "3. ŽNL - Lige NS Osijek", koja za ovu sezonu nije igrana. Ligu je činio 21 klub, a igrano je u dva dijela. U prvom dijelu su klubovi bili podijeljeni u dvije skupine (od 11 i 10 klubova), koje su igrane jednokružno. Drugio dio natjecanja se satojao od "Lige za prvaka", u koju su se plasirale po četiri prvoplasirane momčadi iz obje skupine, te je igrana dvokružno. Preostali klubovi su se natjecali u "Ligi za plasman", koja je igrana jednokružno, te je po plasmanu određivala sudionike za 2. ŽNL - Osijek i 3. ŽNL - Lige NS Osijek za sezonu 2018./19. Prema plasmanu iz prvog dijela natjecanja klubovi su dobili startne (bonus) bodove na početku "Lige za prvaka" i "Lige za plasman".   

 Sudionici  

 Ljestvice i rezultatske križaljke  

 Prvi dio 

 Skupina A 
 Ljestvica 

 Rezultatska križaljka 

 Izvori: 
  

 Skupina B 
 Ljestvica 

 Rezultatska križaljka 
{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!BSK !!ČEP !!GIB !!GOL !!KLAS !!LAS !!LIV !!SLA !!SLO !!ŠUB !!VIT 
|-
|BSK ||align="left"|BSK Beketinci 
|bgcolor="gainsboro"| || 3:1 || 2:0 || 5:0 ||  || || 1:1 || 0:1 ||  || || 
|-
|ČEP ||align="left"|Čepin II 
| ||bgcolor="gainsboro"| || 4:2 || 4:0 ||  || || 0:1 || 0:3 ||  || 0:3 || 
|-
|GIB ||align="left"|Gibarac '95 Čokadinci 
| || ||bgcolor="gainsboro"| || || || 3:3 || 0:4 || 1:3 || 3:2 || 2:1 || 
|-
|GOL ||align="left"|Goleo Dopsin 
| || || 1:2 || bgcolor="gainsboro" |  || || || 4:6 || 1:5 || 0:1 || 3:3 || 
|-
|KLAS ||align="left"|Klas Čepin 
| 5:1 || 2:1 || 3:0 || 3:0 || bgcolor="gainsboro" |  || || || || || || 1:1 
|-
|LAS ||align="left"|Laslovo '91 
| 5:1 || 0:3 ||  || 5:2 || 0:2 || bgcolor="gainsboro" |  || || || || || 2:1 
|-
|LIV ||align="left"|LIV 1949 Vladislavci 
| || || || || 3:5 || 2:2 || bgcolor="gainsboro" |  || || 1:2 || 1:0 || 1:2 
|-
|SLA ||align="left"|Slavonija Ivanovac 
| || || || || 2:1 || 2:1 || 1:5 || bgcolor="gainsboro" |  || 2:0 || 7:0 || 
|-
|SLO ||align="left"|Sloga Ernestinovo 
| 4:1 || 3:4 ||  || || 1:1 || 3:2 ||  || ||bgcolor="gainsboro"| || || 2:1 
|-
|ŠUB ||align="left"|Šubić Vuka 
| 2:1 ||  || || || 1:1 || 1:2 ||  || || 1:3 || bgcolor="gainsboro" |  || 1:4 
|-
|'''VIT ||align="left"|Vitez '92 Antunovac 
| 0:2 || 3:0 || 4:3 || 8:0 ||  || || || 3:1 ||  || || bgcolor="gainsboro"| 
|-
!colspan="13"|
|-
|colspan="13" align="left"|<small> igrano jednokružno 
|}
 Izvori: 
  

 Drugi dio sezone 

 Liga za prvaka 
 Ljestvica 

 u zagradama bonus bodovi temeljem plasmana iz prvog dijela
 "Olimpija" prvak temeljem boljeg međusobnog omjera s "Radničkim" i "Slavonijom"'' 

 Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Liga za plasman 
 Ljestvica 

 u zagradama bonus bodovi temeljem plasmana iz prvog dijela

 Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Kvalifikacije za 1. ŽNL  
Kvalifikacije za 1. ŽNL Osječko-baranjsku za sezonu 2018./19. 

 Izvori:

Unutrašnje poveznice  
 2. ŽNL Osječko-baranjska

Vanjske poveznice 
 nsosijek.hr, NS Osijek

Izvori 
 
 nsosijek.hr, Arhiva natjecateljske sezone 2017./2018., pristupljeno 9. prosinca 2018. 
 rsssf.com, Hrvatska 2017./18., 2. ŽNL 
 nsosijek.hr, II. ŽNL Osijek ZA PRVAKA 2017./18. - ljestvica, objavljeno 1. lipnja 2018., preuzeto 9. prosinca 2018. 
 nsosijek.hr, II. ŽNL Osijek ZA PRVAKA, Seniori, 2017./2018. - rezultati i ljestvica, objavljeno 1. lipnja 2018., preuzeto 9. prosinca 2018.  
 nsosijek.hr, II. ŽNL Osijek ZA PLASMAN 2017./18. - ljestvica, objavljeno 6. lipnja 2018., preuzeto 9. prosinca 2018. 
 nsosijek.hr, II. ŽNL Osijek ZA PLASMAN, Seniori, 2017./2018. - rezultati i ljestvica, objavljeno 6. lipnja 2018., preuzeto 9. prosinca 2018.  
  

 

2017-18
osječko-baranjska-2-osijek